George Burrows kan syfta på bland andra:

 George Burrows (1801–1887), brittisk läkare
 George Burrows (1827–1917), brittisk general
 George Man Burrows (1771–1846), brittisk läkare